Collected může být:

 Collected (album, Limp Bizkit), 2008
 Collected (album, Golden Earring), 2009